Кантиле́вер ( — кронштейн, консоль):

 Кантилевер — устоявшееся название конструкции микромеханического зонда, наиболее распространенной в сканирующей атомно-силовой микроскопии.
 Кантилевер (звукосниматель) — часть конструкции иглы звукоснимателя в проигрывателях винила. Миниатюрный рычажок на котором крепится стилус (игла).
 Кантилевер (фигурное катание) (лимбо, кораблик Климкина) — элемент фигурного катания.
 Кантилевер (строительство) — представляет собой жёсткий структурный элемент конструкции (мостов, башен, зданий), который проходит горизонтально и поддерживается только на одном конце.